Cimolestidae é uma família de mamíferos placentários extintos, da subordem Didelphodonta da Ordem Cimolesta. Muitos consideram-nos os ancestrais dos Carnivora e Creodonta.

Taxonomia
Família Cimolestidae Marsh, 1889
Cimolestes Marsh, 1889 (= Nyssodon Simpson, 1927) - Cretáceo Superior a Paleoceno Inferior, América do Norte
cf. Cimolestes - Paleoceno Superior, África do Norte
Acmeodon Matthew et Granger, 1921 - Paleoceno, América do Norte
Gelastops Simpson, 1935 (= Emperodon Simpson, 1935) - Paleoceno, América do Norte
Pararyctes Van Valen, 1966  - Paleoceno, América do Norte
Procerberus Sloan et Van Valen, 1965 - Paleoceno Inferior, América do Norte
Alveugena Eberle, 1999 - Paleoceno Inferior, América do Norte 
Avunculus Van Valen, 1966 - Paleoceno Superior, América do Norte
Didelphodus Cope, 1882 (= Phenacops Matthew,1909, = Didelphyodus Winge, 1923) - Lower–
Middle Eocene of North America and Europe
Aboletylestes Russell, 1964 - Paleoceno Superior, África do Norte e Romênia
Ilerdoryctes Marandat, 1989 - Eoceno Inferior, Europa
Naranius Russell et Dashzeveg, 1986 - Eoceno Inferior, Ásia.
Tsaganius Russell et Dashzeveg,1986 - Eoceno Inferior, Ásia.
Bagalestes Lopatin, 2006 - Eoceno Inferior, Ásia.
Cimolestidae indet. - Campaniano, França.
Cimolestidae indet. - Paleoceno Inferior, Bolívia.
Cimolestidae indet. - Eoceno Inferior, Marrocos.

Cimolesta